Лос Аријерос има више значења:

 Лос Аријерос (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Аријерос, Андрес Медељин Салас (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Аријерос (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Аријерос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аријерос (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Аријерос, Гасолинера (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Аријерос (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Аријерос (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику